4658 Ґаврілов (4658 Gavrilov) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1979 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,176.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (4601-4700)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1979
Головний пояс астероїдів